

Musica 
 Noblesse Oblige – gruppo musicale britannico
 Noblesse oblige – album di Koffi Olomidé del 1993
 Noblesse oblige – album dei Punkreas del 2012
 Noblesse oblige – album dei Decibel del 2017

Varie 
 Noblesse oblige – locuzione francese
 Noblesse oblige – film muto del 1918 diretto da Marcello Dudovich